Lushavet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lushavet (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lushavet (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn